Canyon Lake (Califórnia)
Canyon Lake (Texas)

Desambiguações de topônimos